Die Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 28. November 2016 gegründet und umfasst 29 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Aiguillon.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes du Confluent und
 Communauté de communes du Canton de Prayssas.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Saint-Laurent die Albret Communauté und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Confluent et Coteaux de Preyssas
Gegründet 2016